Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але того року кваліфікувалась лише Девенпорт, яка виступала в парі з Коріною Мораріу. У півфіналі їх перемогли Лариса Нейланд і Аранча Санчес Вікаріо.

Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова виграли титул, перемігши у фіналі пару Нейланд і Санчес Вікаріо з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
 Draw

Wta Tour Championships, парний розряд
парний